Dume kan syfta på:
 Dume (släkt) – en svensk släkt

Geografi

Benin 

 Doumé, Benin, ort,

Kamerun 

 Doumé (vattendrag i Kamerun), 
 Doumé (ort i Kamerun, Östra regionen, lat 4,23, long 13,45),

Kongo-Kinshasa 

 Dume (vattendrag i Kongo-Kinshasa), Bas-Uele, 

Robotskapade Kamerunförgreningar